Гетц або Ґетц (, ) — прізвище. Відомі носії:

 Гетц Борис Гаврилович (1925—2002) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу (1943).
 Віктор Гетц (; ?-?) — австрійський футболіст, що грав на позиції нападника або півзахисника.
 Джон Гетц (; 1946) — американський актор.
 Йоланда Брунетті-Гетц (; 1940) — італійська дипломатка.
 Стен Гетц (), справжнє ім'я Стенлі Гаєцький, ; 1927—1991) — американський джазовий саксофоніст.
 Фердинанд Гетц (; ?-?) — австрійський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Франц Гетц (; 1913—1980) — німецький військовий льотчик-ас за часів Третього Рейху, майор (1944) Люфтваффе.

Інше 
 2278 Ґетц (2278 Götz) — астероїд головного поясу, відкритий 7 квітня 1953 року.

Див. також 
 Hyundai Getz